Ущелье Ахтычая - ущелье на юге Дагестана, в Рутульском и Ахтынском районах, образовано горными массивами Главного Кавказского, Гельмец-Ахтынского и Шалбуздагского хребтов. По дну ущелья на 63 километра тянется река Ахтычай, от которой ущелье получило название.

Географическое положение 
Ущелье начинается в Рутульском районе, у подножия северных склонов Главного Кавказского и южных склонов Гельмец-Ахтынского хребтов, в урочище Кябяк. До селения Хнов ущелье идёт на юг, затем сворачивает на восток, и после стыковки с Фийским ущельем на высоте 1455 м, идёт на северо-восток, оканчиваясь у долины реки Самур. После стыковки с Мазинским ущельем, дублирование Гельмец-Ахтынского хребта от Главного Кавказского переходит к Шалбуздагскому хребту.

Геология 
Ущелье сложено глинистыми аспидными сланцами и песчаниками. В средней части ущелья порфириты и туфогенные сланцы. В нижней части известняки.

Климат 
Климат в ущелье сухой, от альпийского в верховьях реки Ахтычай, до умеренно континентального в устье реки, у Самура. Дожди идут редко.

Значение 
Ущелье Ахтычая является самым крупным ущельем в бассейне реки Самур, после ущелья (долины) самого Самура. Дорога, проходящая по ущелью является единственной связью сёл южной части Ахтынского района с остальным миром. Также, ущелье отделяет Гельмец-Ахтынский хребет от Главного Кавказского и Шалбуздагского хребтов.

Минеральные источники 
В ущелье из-под земли бьют культивированные горячие серные целебные источники. Главным образом, у селений Ахты, Курукал, Ялджух и Хнов.

Растительность 
Ахтынский район беден лесами - лишь 0,6% его территории ими покрыто. В районе находится два относительно крупных лесных массива, один из них, Хрюгский, березово-осиновый лес, и в Ущелье Ахтычая. До высоты 3000 м ущелье покрыто тучными травами.

Население 
Население ущелья двунационально. В сёлах Борч и Хнов проживают рутульцы. А в сёлах Смугул, Миджах, Курукал и Ахты лезгины.

Ущелья 
Поскольку ущелье является долиной реки, оно имеет многочисленные, поперечные, малые ущелья.
 Ущелья Главного Кавказского хребта:
 Ущелье Кябякчая.
 Ущелье Каравансарайчая
 Ущелье Галагатхета
 Ущелье Даличая
 Ущелье Кизилдере (Хновское ущелье)
 Гдымское ущелье
 Фийское ущелье
 Мазинское ущелье
 Ущелья Шалбуздагского хребта:
 Ущелье Магулахчая
 Ущелья Гельмец-Ахтынского хребта:
 Ущелье Каминчая
 Кудчахское ущелье

Примечания

Ссылки 

 "Весь Кавказ. К. Э. Ахмедханов. Путешествие по Дагестану"
 Туристские тропы Дагестана
 Подробное описание Ущелья Ахтычая

Ущелья Дагестана
География Ахтынского района
География Рутульского района